Sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 2011 anordnades den 17-21 augusti i Szeged, Ungern.

Medaljsummering

Kanot och kanadensare

Parakanot

Totalt

Herrar

Kanadensare

Kajak

Damer

Kanadensare

Kajak

Parakanot

Referenser

Externa länkar

2011 i Ungern
Sportevenemang i Ungern
Sport i Szeged
2011